Dwars door het Hageland 2020 var den 15. udgave af cykelløbet Dwars door het Hageland. Løbet var en del af UCI ProSeries 2020 og blev arrangeret 15. august 2020. Det blev vundet af belgiske Jonas Rickaert fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Alexander Kamp kørte for 
Emil Vinjebo kørte for 
Christoffer Lisson kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger 
 

2020
UCI ProSeries 2020